George Cholmondeley, visconte Malpas – nobile inglese
 George Cholmondeley, I marchese di Cholmondeley – politico inglese
 George Cholmondeley, II conte di Cholmondeley – ufficiale inglese
 George Cholmondeley, IV marchese di Cholmondeley – nobile inglese
 George Cholmondeley, V marchese di Cholmondeley – nobile inglese